Садыгов Аладдин Немет оглы — Доктор сельскохозяйственных наук, доцент.

Биография 
Садыгов Аладдин Немет оглы родился в 1956 году в селе Баш Амирханлы Девечинского района (ныне Шабран) Азербайджанской Республики.

В 1963 году поступил в первый класс восьмилетней школы в селе Амирханлы Девечинского района (ныне Шабран) Азербайджанской Республики и в 1971 году окончил её.

В 1971 году поступил в девятый класс средней школы № 1 имени Т.Аббасова в городе Девечи и в 1973 году окончил её.

В 1973 году поступил на факультет «Овощи-фрукты и виноградарство» Азербайджанского сельскохозяйственного института имени С.Агамали. В 1978 году окончил тот же институт и стал ученым — агрономом.

С августа 1978 года до марта 1979 года работал старшим агрономом в совхозе имени Рахимли Девечинского района, а с марта 1979 до октября 1980 года-главным агрономом в департаменте сельского хозяйства Девечинского района.

В 1980 году был назначен научным сотрудником садоводства и субтропических растений в научно-исследовательском институте имени А.Раджабли. В 1981 году поступил в аспирантуру по той же специальности.

В 1986 году успешно окончил аспирантуру и защитил диссертацию в Грузинском научно-исследовательском институте садоводства, виноградарства, виноделия и субтропических растений на тему «Изучение биологических особенностей новых сортов яблони в Губа-Хачмазском регионе Азербайджанской Республики» и после утверждения Высшей аттестационной комиссией Совета Министров СССР получил ученую степень кандидата наук по сельскому хозяйству.

С 1987 года работал старшим научным сотрудником в Азербайджанском научно- исследовательском институте садоводства и субтропических растений, а с 1990 года перешел на должность ведущего научного сотрудника этого же института.

В ходе своей научной деятельности А. Н. Садыгов успешно проводил исследования в области интенсивного развития производства фруктов в Азербайджане, изучал биоморфологические особенности разных сортов яблок и сумел получить новые сорта яблок путем селекции. Он опубликовал более 120 научных работ (статей, брошюр, книг и т. д.) по направлениям своих исследований.

Полученные путём отбора сорта яблок «Шабран, Эльвин, Севиндж, Марфа, Емиль, Чыраггала, Нигяр, Сулх, Нубар, Ветен, Хазар, Давамлы, Осенняя Губа, Зимняя Губа, Гобустан, Зумруд, Эльдар, Гызыл тадж, Ульви, Садеф, Нуран, Сарван, Мехмери» были отправлены на государственный сортовой тест. Также сорта «Осенняя Губа, Зимняя Губа, Севиндж и Эльвин» были зонированы.

А. Н. Садыгов изучал биоморфологические особенности ввозимых в нашу страну новейших сортов яблок и рекомендовал использовать на имеющихся фруктовых садах, а также при создании новых садов сорта «Старкримсон, Голден Делишес, Ева, Роял Ред Делишес, Гринг» и другие, которые обладали качественными показателями. Кроме сорта «Гринг» все остальные сорта были зонированы.

А. Н. Садыгов за количество и качество научных исследований" был удостоен диплома «Главный научный сотрудник» со стороны Высшей аттестационной комиссии СССР (Москва,1991 г.).

В работах А. Н. Садыгова имеется широкое помологическое описание местных и проверенных сортов яблок, распространенных в Азербайджане и рекомендованных для использования в хозяйствах при отборе продуктивных и прочных сортов, адаптированных к почвенным и климатическим условиям.

В 2015 году А. Н. Садыгов защитил докторскую диссертацию на тему «Изучение и селекция яблоневых растений в Губа-Хачмазском районе Азербайджанской Республики» и согласно утверждению Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики получил ученую степень доктора наук по сельскому хозяйству. Под его руководством защищены 3 диссертации, в настоящее время руководит 4 докторантами.

С 1994 года и по сей день А. Н. Садыгов является заведующим отделом селекции и изучения сортов Азербайджанского научно-исследовательского института фруктоводства и чаеводства.

Женат, имеет троих детей.

Напечатанные книги 

 Сорта яблони и их размножение в Азербайджане. Баку-1989.
 Azərbaycanda alma bitkisi. Bakı-2005.
 Meyvə bağının təsisi. Bakı-2018.
 Alma. Təbiətin möcüzəsi. Bakı-2018.

Опубликованные статьи 
 Яблоки с высоким генетическим кодом, адаптированные к условиям окружающей среды Азербайджана. Институт почвоведения и агрохимии Азербайджанской национальной Академии наук . Том 21. № 2. Б, 2013. стр. 334—337.
 Уровень заболевания перспективных сортов яблоневых растений в стадии развития грибковыми и вирусными болезнями. Азербайджанский Аграрный Научный Журнал. № 3. И, 2013. стр. 55-80.
 Ценные сорта яблони в Азербайджане. Аграрная наука. № 4. Москва 2014. стр. 22-23.
 Новые сорта яблони селекции Азербайджанского НИИ садоводства субтропических культур. Садоводство — Виноградарство № 2. М., 2014. стр. 16-23.
 Сравнительная оценка сортов яблони в условиях Азербайджана. Сибирский Вестник сельскохозяйственной науки 2 /2014 март-апрель. Новосибирск-2014. стр. 75-80.
 Оценка пригодности новых селекционных сортов яблони в садах универсального назначения. Вестник АПК Ставрополя. № 2. (14), 2014.
 Фенология сортов яблони селекции Азербайджанского НИИ садоводство и субтропических условиях Губа-Хачмасской зоны Азербайджанской Республики. «Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н. И. Вавилова» № 8, 2014. стр. 38-40.
 Селекция яблони и экспериментальные схемы скрещивания для ускорения селекционного процесса в создании ценных сортов. Вестник Московского государственного университета. Серия Естественные науки. № 3., 2014. стр. 42-45.
 Интродукции сортов яблони и перспективы их выращивание Азербайджане. Международная научно-методическая конференция. Махачкала-2014. стр. 78-79.
 Some aspekts of the using gene pool plant breeding procession. 2 nd WCS-2014/ II International sumposium on wild relatives of subtropical and temperate fruit and nut crops 07-12 th April 2014 BAKU / Azerbaijan BOOK OF ABSTRACTS/ Bar;-Təknur 2014. P. 74-78.
 Показатели качества и товарности плодов новых селекционных сортов яблони в условиях Губа-Хачмасской зоны Азербайджанской Республики. Аграрный вестник Урала № 11. Екатеринбург, 2015, стр. 57-59.
 Биоразнообразие яблоневых растений в Азербайджане и их оценка в селекционных программах. Азербайджанский Аграрный Научный Журнал. № 4 2017, стр. 64-67.
 Выбор при яблоневой селекции исходного материала обладающего ценными показателями. Азербайджанский Аграрный Научный Журнал. № 2, 2018, стр. 49-51.
 Помологические особенности местных сортов яблок селекционного значения. Сборник информации Гянджинского филиала Азербайджанской национальной Академии наук. Гянджа 2018, № 4. стр.17.

Примечания 

Доктора сельскохозяйственных наук